

Diritto 
 Separazione dei poteri – principio giuridico
 Separazione dei coniugi – istituto giuridico
 Separazione personale dei coniugi – istituto giuridico del diritto italiano
 Separazione dei beni – regime patrimoniale coniugale

Altro 
 Separazione (Faces) – episodio della prima stagione di Star Trek: Voyager
 Separazione ATC – procedura del Controllo del traffico aereo.
 Separazione – separazione di sostanze contenute in una miscela
 Separazione - concetto della teoria degli insiemi
 Separazione di Colombo – spazio vuoto contenuto tra gli anelli del pianeta Saturno
 Separazione di Huygens – spazio vuoto contenuto tra gli anelli del pianeta Saturno
 Separazione tra Stato e Chiesa – processo storico
 Assioma di separazione – in matematica, concetto della topologia
 Separazione - opera dell'artista norvegese Edvard Munch
 Separazione (Separation) - film del 2021 diretto da William Brent Bell